Resultats del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit urbà de Montecarlo el 15 de maig del 1988.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 23. 998

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 26. 321 (a la volta 59)

Referències 
 

Monaco
1988